Cordell může být:

křestní jméno
 Cordell Hull (1871–1955) – americký politik
 Cordell Mosson (1952–2013) – americký baskytarista

příjmení
 Denny Cordell (1943–1995) – anglický hudební producent